Slovenija:
Kaplja vas (Prebold, Slovenija) naselje u općini Prebold
Kaplja vas (Sevnica, Slovenija) naselje u općini Sevnica